Тропическая волна — разновидность области низкого атмосферного давления, вытянутая область относительно низкого давления воздуха, ориентированная с севера на юг, которая перемещается с востока на запад через тропики, вызывая собой районы облачности и грозы. Движущиеся в западном направлении волны могут формироваться из хвостовых частей фронтальных зон в субтропиках и тропиках и могут упоминаться как восточные волны, но эти волны неверно называют тропическими; они являются перевёрнутыми волнами областей низкого давления и по многим характеристикам почти полностью сходны с тропическими волнами. Все тропические волны формируются в восточных воздушных потоках вдоль экваториальной части субтропической гряды гор и пояса областей высокого давления, который лежит с севера на юг зоны экваториального пояса. Тропические волны обычно несут свои массы на запад преобладающими восточными ветрами вдоль тропиков и субтропиков вблизи экватора. Они могут привести к образованию тропических циклонов в северной Атлантике и в северо-восточной части бассейна Тихого океана.

Характеристики 
Тропические области обычно следуют по снижающейся области сильно иссушенного воздуха, дующего с северо-востока. После прохождения линии области пониженного атмосферного давления, юго-восточный ветер меняет своё направление, влажность резко повышается и атмосфера дестабилизируется. Результатом этого становятся обширные ливни и грозы, иногда довольно суровые. Когда волны движутся на запад, осадки постепенно уменьшаются.

Исключение из этого составляют дожди в Атлантическом океане. Иногда волна сухого воздуха, называемого воздушным слоем Сахары, следует за тропической волной, в результате чего небо становится безоблачным, а конвекция перемешивает верхние слои с сухим воздухом. Также пыль в волне сухого воздуха отражает солнечный свет, что охлаждает воздух ниже этого слоя.

См. также 
 Тропический циклон
 Барическая ложбина

Ссылки 
 Tropical Waves Presentation
 African Easterly Wave Variability and Its Relationship to Atlantic Tropical Cyclone Activity

Атмосферные конвективные явления
Тропики